Zij (voornaamwoord)
 Zij (boek), fantasyroman uit 1886 van Henry Rider Haggard
 Zij (nummer), nummer uit 2002 van Marco Borsato
 Zijde (textiel)